Questa è stata la prima edizione del torneo.

In finale Richard Gasquet ha sconfitto Diego Schwartzman con il punteggio di 7–64, 6–1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  David Goffin (semifinale)
  David Ferrer (secondo turno)
  Richard Gasquet (campione)
  Pablo Cuevas (quarti di finale)

 Gilles Simon (secondo turno)
 João Sousa (primo turno)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Federico Delbonis (primo turno)

Qualificati 

  Marius Copil (quarti di finale)
  Michael Berrer (primo turno)

 Jozef Kovalík (secondo turno)
 Yannick Maden (primo turno)

Wildcard 

  Joris De Loore (primo turno)
  Steve Darcis (secondo turno)

 Tommy Robredo (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

European Open 2016
ATP World Tour 2016